Dit is een lijst van frequenties van televisiekanalen.

VHF

Noord- en Zuid-Amerika

Verenigd Koninkrijk

Ierland

West-Europa

Frankrijk

Overzeese gebiedsdelen van Frankrijk

Italië

Oost-Europa

Marokko

Australië

Nieuw-Zeeland

Japan

China

Taiwan

Indonesië

Zuid-Afrika

Angola

Ivoorkust

UHF

Noord- en Zuid-Amerika

Verenigd Koninkrijk, Hongkong en Zuid-Afrika

West-Europa

Frankrijk

Oost-Europa

Australië

Japan

China